Stal puede hacer referencia a:

 Lucas J. Stal, nacido en 1952, botánico neerlandés especializado en algas. 
 Carl Stål, (21 de marzo de 1833 - 13 de junio de 1878), entomólogo sueco especializado en hemípteros.